Список состоит из трёх частей с примерно равным числом остановочных пунктов в каждом:
 Список остановочных пунктов главного хода Транссибирской магистрали (Москва — Омск)
 Список остановочных пунктов Транссибирской магистрали (Омск — Иркутск)
 Список остановочных пунктов Транссибирской магистрали (Иркутск — Владивосток)